Esistono più comuni francesi con questo nome

Lavardin – Loir-et-Cher
Lavardin – Sarthe